Шаста — многозначный термин. Как топоним распространён в северной Калифорнии и южном Орегоне (США), а также в Архангельской области России. Изредка может являться женским именем.

Топоним 
Россия, Архангельская область
 Шаста — посёлок в Онежском районе.
 Шаста — деревня в Пинежском районе.
 Шаста — река, приток Ухты.

США, штат Калифорния
 Шаста — вулкан.
 Шаста — река, приток реки Кламат.
 Шаста — водохранилище.
  — плотина.
  — поселение.
 Шаста — округ.

  — город.
  — город.
 Шаста-Тринити — национальный лес.
  — заповедник на территории леса.

Индейские племена и языки 
 Шаста — племя, жившее ранее в Калифорнии.
  — племя, жившее ранее в Орегоне.
 Шастанские языки — вымершая семья языков, существовавших ранее на западе США.
 Шаста — язык, от которого получила название семья языков шаста.

Люди 
 Шаста Грёне — 8-летняя американка, жертва убийцы и педофила Джозефа Дункана.
 Шаста — персонаж «Хроник Нарнии».

Корабли ВМФ США 
  — , на службе с 1942 по 1946 и с 1953 по 1969 годы.
  — транспорт боеприпасов, на службе с 1972 по 1997 годы.

Другое 
  — индуистское божество, почитаемое наравне с Шивой и Вишну; также санскритский термин для обозначения «учителя».
  — безалкогольный прохладительный напиток.
  — маскот команды «» Хьюстонского университета.

См. также 
 «Зверь Шасты» — песня с альбома Death by Sexy (2006) группы Eagles of Death Metal.
  — американский телесериал (1999—2000).